Санто-Стефано (острів) — острів у Тірренському морі, територіально входить до складу Понціанських островів, а адміністративно
 Санто-Стефано-Бельбо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Санто-Стефано-ді-Кадоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Беллуно
 Санто-Стефано-ді-Камастра — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна
 Санто-Стефано-ді-Магра — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Спеція
 Санто-Стефано-ді-Сессаніо — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо
 Санто-Стефано-дель-Соле — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Санто-Стефано-Лодіджано — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді
 Санто-Стефано-Тічино — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан
 Санто-Стефано-Ротондо — титулярна церква у Римі, присвячена апостолу Стефану

Див. також 

 Сан-Стефано (значення)